

Istruzione 
 Pamantasan ng Lungsod ng Maynila  – università filippina

Trasporti
 Paris-Lyon-Méditerranée  – ex società ferroviaria francese

Politica
 Partido Liberal Mexicano  – Partito Liberale Messicano, partito politico messicano
 PML  – legge relativa allo statuto elettorale delle città francesi di Parigi, Lione e Marsiglia

Medicina
 Periodic Limb Movement  – movimenti periodici dell'arto, forma di insonnia cronica

Ingegneria
 Product Lifecycle Management  – gestione del ciclo di vita del prodotto

Chimica
 Proteina lega maltosio  – proteina facente parte del sistema maltosio/maltodestrina dell'Escherichia coli

Codici 
 PLM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Sultan Mohd Badaruddin di Palembang (Indonesia)